Merian puede referirse a:

 Merian C(aldwell). Cooper

Apellido 
 Anna Maria Sibylla Merian
 Matthäus Merian
 Matthäus Merian (padre)